Die UEFA Nations League 2020/21 war die zweite Austragung dieses Turniers nach der Erstaustragung 2018/19.

Die Spiele der Gruppenphase des Turniers fanden zwischen September und November 2020 statt, die Finalspiele waren ursprünglich für Juni 2021 terminiert, mussten aber aufgrund der Verlegung der Europameisterschaft infolge der COVID-19-Pandemie auf Oktober 2021 verschoben werden. Keinem der vier Finalteilnehmer von 2018/19 gelang es, sich erneut für die Finalspiele zu qualifizieren.

Modus

Gruppenphase 
An der UEFA Nations League nehmen alle UEFA-Mitglieder teil, derzeit 55. Sie wird in vier Ligen (A bis D) ausgespielt. In jeder Liga werden die Mannschaften per Los auf zwei (Liga D) oder vier (Ligen A, B und C) Gruppen aufgeteilt.

Am 24. September 2019 fand in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana eine Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees statt, bei der eine Reform der Nations League beschlossen wurde. Dabei wurden die Ligen A und B von 12 auf 16 sowie die Liga C von 15 auf 16 Teams aufgestockt, wodurch alle sportlich abgestiegenen Nationalmannschaften der Erstaustragung in ihrer Klasse verblieben. Dies betrifft in der obersten Liga Deutschland, Island, Polen und Kroatien.

Die Gruppensieger der Ligen B, C und D sollen in der Nations League 2022/23 jeweils eine Stufe aufsteigen, die Gruppenletzten der Ligen A und B, sowie zwei in Play-outs bestimmte Gruppenletzte der Liga C sollen entsprechend absteigen.

Endrunde (Final Four) 
Die vier Gruppensieger der Liga A spielen im K.-o.-System untereinander den UEFA-Nations-League-Gewinner aus. Die Halbfinalbegegnungen werden ausgelost. Der Austragungsort wird in einer der vier qualifizierten Nationen sein.

Zudem wurden diese vier Nationen bei der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 als Gruppenköpfe von Fünfergruppen gesetzt. Das Final Four wird im Oktober 2021 an den Spieltagen ausgespielt, an denen die betreffenden Mannschaften in der WM-Qualifikation spielfrei haben.

Ursprünglich sollte die Endrunde im Juni 2021 ausgetragen werden. Da die Europameisterschaft aufgrund der COVID-19-Pandemie auf Juni und Juli 2021 verschoben wurde, musste die Nations-League-Endrunde auf Oktober 2021 verlegt werden. Für die Austragung bekundeten Italien, die Niederlande und Polen (alle Gruppe A1) Interesse. Da Italien diese Gruppe für sich entscheiden konnte, wurde das Land als Ausrichter für das Final Four-Turnier bestimmt.

WM-Qualifikations-Play-offs und Nations-League-Play-outs 
Im März 2022, nach Abschluss der Gruppenphase in der WM-Qualifikation, findet ein Play-off-Turnier um drei zusätzliche Startplätze zur Weltmeisterschaft 2022 statt. An diesem Turnier nehmen 12 Teams teil, zehn davon werden direkt über die WM-Qualifikationsgruppen ermittelt, die beiden letzten Tickets gehen an die beiden besten Teams aus der Nations League, welche noch nicht anderweitig qualifiziert sind.

Zeitgleich werden auch die beiden Play-outs unter den Gruppenletzten der Liga C ausgespielt, um die Absteiger in die Liga D zu ermitteln. In dem Fall, dass ein Team sowohl an den WM-Play-offs, als auch an den NL-Play-outs hätte teilnehmen müssen, wären die Play-outs entfallen, und es wären die in der Gesamtwertung schlechteren beiden Teams abgestiegen.

Spieltermine 

Die Spiele sind wie folgt angesetzt:

Anmerkungen

Gruppenphase

Ligeneinteilung 

Die Auslosung der Gruppen fand am 3. März 2020 in Amsterdam statt.

Liga A

Gruppe A1 

|}

Gruppe A2 

|}

Gruppe A3 

|}

Gruppe A4 

|}

Farblegende

Liga B

Gruppe B1 

|}

Gruppe B2 

|}

Gruppe B3 

|}

Gruppe B4 

|}

Farblegende

Liga C

Gruppe C1 

|}

Gruppe C2 

|}

Gruppe C3 

|}

Gruppe C4 

|}

Play-outs 

|}

Verbleib in der Liga C:
 
 
Absteiger in die Liga D:

Farblegende

Liga D

Gruppe D1 

|}

Gruppe D2 

|}

Farblegende

Endrunde (Final Four)

Qualifizierte Mannschaften 
Es qualifizieren sich die Sieger der Gruppen A1, A2, A3 und A4 der Liga A für die Endrunde.

Nach der Ermittlung der qualifizierten Teams wurden am 3. Dezember 2020 im UEFA-Hauptsitz in Nyon, Schweiz die Auslosung der Halbfinalpaarungen vorgenommen und zugleich die Austragungsorte bekannt gegeben, welche im Land des Siegers der Gruppe A1 (Italien) liegen.

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Nations-League-Saison aufgeführt.

Eingesetzte Spieler Frankreich 
Die siegreiche Mannschaft erhielt 40 Goldmedaillen. Die Spieler, die im 23-köpfigen Kader für die Endrunde standen, erhielten bei der Siegerehrung eine Medaille. Zudem dürften alle Spieler, die nicht dem Endrundenkader angehörten, aber in der Gruppenphase zum Einsatz gekommen waren, eine Medaille erhalten haben. Diese sind mit einem G gekennzeichnet.

Weblinks 

 UEFA Nations League – Offizieller Webauftritt der UEFA Nations League
 Grünes Licht für UEFA Nations League – Informationen zum Wettbewerb auf den Seiten der UEFA (27. März 2014)

Einzelnachweise 

 
Fußballsaison 2020/21